Retief ist der Familienname folgender Personen:

 Daan Retief (1925–2010), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johan Retief (* 1995), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Lize-Mari Retief (* 1986), südafrikanische Schwimmerin
 Pieter Retief (auch Piet Retief; 1780–1838), südafrikanischer Voortrekker

fiktive Personen:
 Diplomat James Retief, Titelfigur einer Romanserie von Keith Laumer, siehe Keith Laumer #Werke

Siehe auch:
 Piet Retief (Südafrika), Stadt in Mpumalanga, Südafrika